Эуфрониевые () — небольшое семейство цветковых растений, входящее в порядок .

Роды  
По информации базы данных The Plant List (на июль 2016) семейство включает 2 рода с 4 видами:
  — включает 3 вида.
  — монотипный род, единственный представитель — .

Примечания

Ссылки